Ouaknin est un nom de famille d'origine berbère signifiant « Fils de Jacob ». Il est notamment porté par :

 Jacques Ouaknin (né en 1932), rabbin français ;
 Marc-Alain Ouaknin (né en 1957), écrivain et rabbin français.

Notes et références 

Patronyme marocain
Patronyme séfarade